Ве́цпиебалгский край () — бывшая административно-территориальная единица в центральной части Латвии. Край состоял из пяти волостей; административным центром края являлось село Вецпиебалга.

Площадь края составляла 542,5 км². Граничил с Аматским, Цесисским, Приекульским, Раунским, Смилтенским, Яунпиебалгским, Мадонским, Эргльским и Огрским краями.

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Цесисского района. В 2021 году Вецпиебалгский край был присоединён к Цесисскому краю.

Население 
Население на 1 января 2010 года составляло 4781 человека.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Вецпиебалгская волость ()
 Дзербенская волость ()
 Инешская волость ()
 Кайвская волость ()
 Тауренская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вецпиебалгского края